MHZ steht für:
 RAF Mildenhall (IATA-Code), britischer Militärflugplatz

MHz steht für:
 Megahertz, siehe Hertz (Einheit)

mHz steht für:
 Millihertz, siehe Hertz (Einheit)

mhz steht für:
 Mor (Sprache) (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in Westneuguinea

Abkürzung